Il nome Gaetano Recchi può riferirsi a due diversi politici italiani.

Gaetano Recchi (1798-1856)
Gaetano Recchi (1934)